Petar Popović (hrvatski košarkaš), hrvatski košarkaš 
Petar Popović (svećenik), hrvatski katolički svećenik i teolog
Petar Popović (srpski košarkaš), srpski košarkaš
Petar Popović (arhitekt), srpski arhitekt
Petar Popović (šahist), srpski šahist
Petar Popović (novinar), srpski novinar
Petar Popović (nogometaš), srpski nogometaš i nogometni trener
Peter Popovic, švedski hokejaš